Bona puede referirse a:

Localidades 
 Bona, comuna francesa, situada en el departamento de Nièvre;
 Bona, nombre tradicional castellano de la ciudad alemana de Bonn;
 Bona, un pueblo en Suecia, cerca de Motala, en la provincia de Östergötland;
 Bona (o Bône en francés), actualmente conocida como Annaba, ciudad situada al noreste de Argelia.

Personas 
También es el nombre o apellido de las siguientes personas:
 Bona de Pisa (h. 1156–1207), santa italiana;
 Bona de Saboya (1275 - 1300), princesa saboyana, primogénita del conde Amadeo V de Saboya y de su primera esposa Sibila de Baugé, delfina consorte de Viennois;
 Bona de Luxemburgo (1315-1349) esposa del rey Juan II de Francia, murió antes de la coronación de su marido;
 Bona de Borbón (1341-1402) condesa consorte de Saboya, como la esposa de Amadeo VI de Saboya, fue la madre de Amadeo VII de Saboya;
 Bona de Berry (1362-1435) condesa consorte y regente de Saboya, como la esposa de Amadeo VII de Saboya y la madre de Amadeo VIII de Saboya;
 Bona de Saboya (1388 - 1432), princesa de Saboya, hija del conde Amadeo VII de Saboya y de Bona de Berry, princesa consorte del Piamonte;
 Bona Lombarda (1417-1469) esposa del mercenario Pietro Brunoro;
 Bona de Saboya (1449-1503), duquesa de Saboya;
 Bona Sforza de Milán (1493-1557), gran duquesa consorte de Milán y reina consorte de Polonia, y Gran Duquesa de Lituania, como la esposa de Segismundo I Jagellón el Viejo;
 Bona Margarita de Saboya-Génova (1896-1971), princesa casada con Conrado de Baviera
 Richard Bona, cantante, compositor y multiinstrumentista camerunés de jazz y jazz fusión, especializado en el bajo eléctrico, instrumento del que es uno de los máximos exponentes actuales a nivel mundial;
 Bona, nacida Bona Tibertelli de Pisi (1926-2000), artista francesa.
 Bona, miembro de Cosmic Girls.

Otros 
Finalmente, puede corresponder a:
 Bona AB, multinacional sueca, fundada en 1910, Malmö, Suecia, por el escritor y empresario Wilhelm Edner, dedicada en la actualidad a la industria de productos de protección de madera.